Эйерис II Таргариен (другой вариант написания имени — Эйрис) по прозвищу Безумный король — персонаж вымышленного мира, изображённого в серии книг «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина и в телесериале «Игра престолов», последний король Вестероса из династии Таргариенов. Сошёл с ума и своими репрессиями против «великих домов» спровоцировал восстание. Был убит Джейме Ланнистером, после чего Железный трон занял Роберт Баратеон. Детьми Эйериса были наследный принц Рейегар и Дейенерис Бурерождённая.

Эйерис фигурирует в ряде фанатских версий. Его историческими прототипами могут быть король Франции Карл VI Безумный и римский император Калигула.

Биография 
Согласно Джорджу Мартину, Эйерис родился в 244 году от Завоевания Эйегона в семье принца Драконьего камня и наследника престола Семи королевств Джейехериса и его сестры-жены Шейры. В 259 году, после пожара в Летнем замке, его отец стал королём, а Эйерис как единственный сын — принцем Драконьего камня и наследником. В качестве оруженосца он участвовал в походе против Девятигрошовых королей (259), зарекомендовал себя как храбрый воин и был посвящён в рыцари своим другом Тайвином Ланнистером (260). Ещё одним другом принца был Стеффон Баратеон.

В 262 году, после смерти отца, Эйерис занял Железный трон. Он назначил на все важные посты своих ровесников (в частности, Тайвин Ланнистер стал десницей), начал строить масштабные проекты. Эйерис хотел построить новую Стену, существенно севернее старой, учредить в Вестеросе банк, провести в Дорн канал, чтобы превратить пустыню в цветущий край, построить новую столицу из мрамора. Все эти замыслы быстро забывались, но всё же молодой король внушал своим приближённым большие надежды; он был обаятелен и щедр, хотя уже в начале правления легко поддавался гневу.

Изменения к худшему начались из-за несчастливого брака. Отец женил Эйериса на его сестре Рейеле, и та в 259 году родила сына Рейегара. Ожидалось, что в этом браке будет ещё много детей, но королева перенесла два выкидыша (263 и 264), в 267 году родила мёртвую дочь Шейну, в 269 — принца Дейрона, который прожил всего полгода. За этим последовали рождение мёртвого ребёнка, третий выкидыш и рождение двух болезненных сыновей, которые вскоре умерли. Король заявил, что всех этих детей Рейела зачала от каких-то любовников, и приказал заточить её в Твердыне Мейегора. В 276 году королева родила, наконец, здорового сына — Визериса. В заботе о нём Эйерис демонстрировал явное психическое нездоровье: он приказывал дегустатору пробовать молоко кормилицы, а присланные лордами подарки младенцу он велел сжечь, так как боялся, что некоторые из них заколдованы. У короля появилась навязчивая страсть к огню. Он окружил себя алхимиками-пиромантами, ввёл огненные казни для убийц и изменников и лично наблюдал за ними, по-видимому, испытывая сексуальное возбуждение.

В 277 году король на шесть месяцев попал в плен к мятежникам в Сумеречном доле. С ним там обращались крайне грубо (даже били), и после вызволения Эйерис окончательно сошёл с ума. Четыре года он провёл безвыездно в Красном замке, всё это время к нему нельзя было притрагиваться даже слугам; король не мылся, не стригся, не брил бороду, почти не ел из-за страха перед ядами. Он подозревал, что его сын Рейегар строит против него заговор совместно с Тайвином Ланнистером. Тайная служба во главе с евнухом Варисом неустанно искала изменников, королевские приговоры становились всё более жестокими, росла одержимость огнём (в том числе драконьим). В 282 году Рейегар похитил Лианну Старк, и её отец приехал в Красный замок, чтобы потребовать от Эйериса справедливости, но тот приказал сжечь его заживо. Это стало поводом для восстания трёх великих домов — Старков, Баратеонов и Арренов. Королевская армия была разгромлена при Трезубце, командовавший ею Рейегар погиб, позже к мятежу присоединился Тайвин Ланнистер. Эйерис хотел сжечь свою столицу и сгореть вместе с ней, но был убит одним из королевских гвардейцев — Джейме Ланнистером.

Позже королева Рейела родила от Эйериса ещё одного ребёнка — дочь Дейенерис.

В книгах 
Эйерис не является непосредственным участником событий, описанных в романах Джорджа Мартина: действие книг начинается через 15 лет после его гибели. Однако Безумного короля часто вспоминают разные персонажи. В «Битве королей» Дейенерис видит призрак отца в Доме Бессмертных. Это «старик в богатых одеждах, темноглазый, с длинными серебристыми волосами».

Рецензенты отмечают, что убийство Эйериса Джейме Ланнистером стало причиной гибели репутации Королевской гвардии в глазах жителей Вестероса.

В сериале 
В первый эпизод сериала «Игра престолов» планировалось включить флэшбек о восстании Роберта Баратеона с Лайамом Бёрком в роли Эйериса. От этой идеи отказались. Безумный король появился в шестой серии шестого сезона в одном из видений Брана Старка: он сидит на Железном троне и кричит «Сжечь их всех!», причём показан безбородым и без длинных ногтей. Сыграл Эйериса Дэвид Ринтул.

В изобразительном искусстве 
Американский художник-иллюстратор Майкл Комарк на одном из своих рисунков изобразил осаду Сумеречного Дола, на другом — гибель Эйериса; Марк Симонетти — расправу над Дарклинами и Холлардами после взятия Сумеречного Дола.

Фанатские версии и оценки образа 
Эйерис фигурирует в ряде гипотез от фанатов книг Мартина и сериала «Игра престолов». Существует версия о том, что он сделал своей любовницей жену Тайвина Ланнистера Джоанну, дающая дополнительное обоснование вражде между королём и десницей. Эйерис мог быть биологическим отцом Тириона (это объяснило бы неприязнь Тайвина к своему предполагаемому сыну) или Джейме и Серсеи (в этом случае Серсея, взрывая в сериале Великую септу Бейелора, частично реализует последний замысел отца). Согласно ещё одной гипотезе, в «Безумного короля» перед его смертью вселился Бран Старк. Приказ Эйериса «Сжечь их всех!», который был понят как желание уничтожить мятежников и жителей столицы, в действительности мог быть задуман как совет Брана по борьбе с Иными.

Происхождение от Эйериса использовалось авторами сериала как объяснение того, почему Дейенерис решила сжечь Королевскую гавань вместо того, чтобы просто принять капитуляцию города.

Историческими прототипами Эйериса II могли стать король Франции Карл VI Безумный, правивший в эпоху Столетней войны и в конце жизни фактически смещённый англичанами, или римский император Калигула, тоже сошедший с ума и убитый своими подданными. Корреспондент РИА Новости в судьбе Эйериса увидел общее с судьбой российской императорской семьи после революции.

Предки 

</center>

Примечания 

Вымышленные короли
Персонажи «Песни льда и огня»
Вымышленные рыцари